A Női fortély (S.O.B.) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának tizenkilencedik epizódja, összességében pedig a hetvenhatodik.

Az epizód Michael hívásával kezdődik, melyben közli Lincolnnal, hogy Sandinsky Christinával dolgozik. Utána felhívja az anyját is, és érdeklődik Sandinskyról. A nő azonban nem hajlandó beszélni, viszont találkozni akar Michaellel. Erre Mike közli az anyjával, hogy ha nem hozza el a Scyllát, akkor nem fognak találkozni. Tíz perce van eldönteni. Közben Downey bemérte a hívást, Michael egy El Portali parkban van. Ezalatt a többiek megpróbálják Sandinskyből kiszedni, miért jött Christinához. Ám hirtelen Krantz tábornok jelenik meg az embereivel, Ralph-ot is beleértve és átveszi az irányítást. Kiderül, hogy Sandinsky már több, mint 21 éve a CÉG embere és azt is bevallja, hogy tényleg Christinával dolgozik. Ekkor Krantz le akarja lőni Lincolnt, Selfet és Mahone-t, de Zsebest nem. A többiek rájönnek, hogy Zsebes átverte őket. Sandinsky esküszik, hogy nem tudja hol van a Scylla, de megadja Christina tartózkodási helyének címét. Krantz megparancsolja Lincolnéknak, hogy egy napon belül hozzák vissza a Scyllát, és ha kell, öljék meg Christinát.

Christina és Downey megérkeznek a helyre, ahonnan bemérték Michael hívását. Ám miután bemennek egy elhagyatott raktárba, Mike beszáll a kocsijukba és eltorlaszolja a szellőzőnyílásait. A raktárban csak Sandinsky telefonját találják meg Downeyék, így visszaszállnak a kocsiba, ahol az eldugaszolt nyílásokból jövő gáz miatt elkábulnak. Michael és Sara betuszkolja a kábult Christinát a kocsijuk csomagtartójába. Később Christina egy apartmanban tér magához, a fia és Sara fogságában. Azt mondja Michaelnek, hogy Lincoln rossz úton vezette őket ezidáig és, hogy csak a saját feje után megy. Christina alkut szeretne kötni, Mike viszont csak a Scyllát akarja. Christina azt mondja, hogy ő és Michael annyi mindenben hasonlítanak egymásra, hogy nem tudja őt olyan mértékben befolyásolni, mint másokat. Sara felajánlja, hogy beszél vele négyszemközt, de Christina egyből megkérdezi tőle, hogy ugye Michaelnek még nem mondta el, hogy terhes.

Ezalatt Lincoln, Mahone és Self bejutnak Christina hotelszobájába, de már nem találják ott a nőt. Mahone megvallja, hogy mindig egy lépéssel előttük jár, és hogy a Tábornokban sem bízhatnak. Így is-úgy is halott emberek. Linc talál egy cetlit egy kisfurgonról, Self pedig egy borítékot DMB 6468 jelzéssel. Közben Sandinsky elmondja Krantznak, hogy beszédet kellett volna mondania a konferencián. Krantz közli, hogy Christina egy évvel ezelőtt megkereste őt, és azt akarta, hogy adják el a Scyllát a minél nagyobb haszon reményében, mintsem a CÉG erősítése érdekében használják fel. Ám Krantz elvetette az ötletet. Sandinsky azt mondja, hogy Krantz terve csak tíz generáción keresztül lesz jövedelmező, és hogy azt szeretné már látni, ha történne is valami. Lincoln hívja a Tábornokot és kéri, hogy kérdezze meg Sandinskytől, minek a rövidítése a DMB. A férfi elmondja, hogy Christina tartózkodási helye abban a blokkban van, mint a Dade-Miami bank. El is mennek a bankba, és értesülnek róla, hogy valaki épp most fért hozzá a 6468-as számú biztonsági rekeszhez. Downey volt az, és üldözőbe veszik.

Eközben Christina megdöbbentő dolgot közöl Michaellel: Lincoln igazából nem is a testvére. Ezért is különböznek olyan sok mindenben egymástól. Lincolnt hároméves korában fogadták örökbe, amikor a szüleit -akik a CÉG ügynökei voltak- megölték. Michael megvallja, hogy Lincoln sokkal jobban volt neki a testvére, mint Christina valaha is az anyja. Amikor elhagyta őket, Linc nevelte fel. Ő adta iskolába, és nem hagyta hogy elzülljön. Christina nem akarta, hogy továbbra is Lincoln után rohangáljon, így rontva el az életét. Michael követeli, hogy mondja el, hol van Lincoln, és betuszkolja a fürdőszobába az anyját. A fürdőben megtölti a kádat vízzel és azt mondja, ha nem árulja el, hol van Lincoln, belefojtja. Ekkor Christina közli vele, hogy Lincoln épp egy konferenciára tart, ami egy óra múlva kezdődik. Michael otthagyja a fürdőszobában az anyját, megkötözve. Magához vesz egy pisztolyt és elindul a konferenciára, közben Sara pedig az apartmanban marad. Sara zajt hall a fürdőből, ám mikor bemegy, hogy megnézze Christinát, az lefegyverzi őt. Megkötözi, majd pedig megemlíti, hogy reméli, egyszer láthatja majd az unokáját.

Mindeközben Krantz közli Zsebessel, hogy túlteljesítette az elvárásokat, de egy dolgot még meg kell tennie, ha a CÉG embere akar lenni: amikor Lincolnék meghozzák a Scyllát, neki kell megölnie Lincet. Zsebes talál egy listát a konferencián résztvevők nevével, és Krantz sokkolva látja meg Naveen Banerjee nevét. Naveen ugyanis az indiai miniszterelnök fia, aki érdekelt a napenergiával kapcsolatban.

Linc, Mahone és Self futva üldözik Downeyt. Mahone rájön, hogy annál a hotelnél vannak, ahol az energiakonferencia lesz. És megpillantják az ezüstszínű kisfurgont is, amelyről a cetlit találták. Lincoln Downey után megy a hotelba, miközben Michael is megérkezik a hotelhez és bemegy. A hotelben Christina telefonon beszél Banerjee-vel, aki, mivel nem tudott beszélni Sandinskyvel, és még nem biztos a technológiában sem, megváltoztatja a megállapodásukat: egy millió dollárt kér kutatásokra. Christina beleegyezik. Lincoln az emeletre üldözi Downeyt, Mahone pedig a furgonban talál egy kölcsönzési szerződést Lincoln Burrows nevére, valamint útleveleket Linc, Michael, Self és Mahone nevére. Ez csapda. Közben a hotelben Banerjee készül a beszédjére, Lincoln pedig szem elől veszti Downeyt, ám megpillant egy másik embert egy puskával az emeleten. Elkezd futni felé, de már késő: a lövész lelövi Banerjee-t. Majd pedig egy másik töltényt tesz a puska mellé. Linc nem tudja elkapni, ám látja, hogy a töltény olyan, mint amilyet Christina apartmanjában láttak. Ezután megpillantja Michaelt.

Sandinsky azt mondja Krantznak, kapcsolja be a tévét, ahol épp Banerjee lelövéséről szólnak a hírek. Ekkor jön rá a Tábornok, hogy ez volt Christina terve: hogy hasznot húzzon a Scyllából, nyilvános incidenst szervezett, hogy provokálja a globális háborút. Mikor Ralph lelőné Sandinskyt, Krantz azt mondja, hogy Zsebes tegye meg, aki csak egy pillanatig hezitál.

A hotelben Michael elmondja Lincolnnak, hogy Christina tervelte ki mindezt. A hotelen kívül Downey, kezében a Scyllával, csatlakozik Christinához. Közli a nővel, hogy a bank biztonsági kamerái felvették, ahogy Lincoln megpróbál hozzáférni a rekeszhez, és hogy az ujjlenyomata ott van a töltényeken, amiket a fegyvernél hagytak. Christina megvallja, hogy sajnos Michael is ott van. Az epizód végén láthatjuk, hogy megérkezik a rendőrség a hotelhez: Michaelék csapdában vannak.

A szökés epizódjai